Jan Drost (filosoof) (1975)
Jan Drost (politicus) (1946)